Соревнования в смешанных командных прыжках с нормального трамплина (HS109) на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2019 года в австрийском Зефельде прошли 2 марта.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2019